

Géographie 

 Panga, ville du Burkina Faso ;
 Panga, localité de la République démocratique du Congo ;
 Panga, village estonien.

Poissons 
 Panga est le nom commercial en Europe du Pangasianodon hypophthalmus, un poisson d'élevage du delta du Mékong. Le terme peut aussi désigner plus rarement Pangasius bocourti, autre poisson d'élevage du même fleuve ;
 Panga désigne aussi en Afrique du Sud  le Pterogymnus laniarius ;
 Panga désigne aussi le Megalaspis cordyla en Indonésie et Espagne ;
 Panga désigne aussi le Trichiurus lepturus au Kenya ;
 Panga peut aussi désigner le Silurus glanis.